August Gennat war ein deutscher Regierungsbeamter.

Leben 
Gennat wirkte langjährig im Strafvollzug. 1875 wurde er zum Oberinspektor befördert.

1883 nahm er an der Versammlung des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten in Wien teil. Ein Jahr später wurde er mit dem Kronenorden IV. Klasse ausgezeichnet.

Er wirkte als Beamter im Strafgefängnis Plötzensee, als dessen Direktor er eingesetzt war. 1895 konnte er sein 25-jähriges Dienstjubiläum begehen, was in einer Meldung des Berliner Tageblatts gewürdigt wurde.

Gennat war der der Vater des weltbekannten Kriminalisten Ernst Gennat.

Auszeichnungen (Auswahl) 

 Königlicher Kronenorden IV. Klasse
 Roter-Adlerorden IV. Klasse

Einzelnachweise 

Beamter (Deutschland)
Kriminalist
Deutscher
Mann